Brnjica je naselje u sastavu Grada Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se 21 kilometar sjeveroistočno od Šibenika.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 72 stanovnika.

Znamenitosti 

Gluvin put je pješačka staza od mjesta Brnjica do korita rijeke Čikole duga 1450 m koju je vlastoručno probio Marko Ljubić.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Šibenika